Delahaye Type 44 – Automobile giapponese
 Type 44 (carabina) – Carabina a otturatore girevole-scorrevole giapponese